Châteauneuf puede referirse a: 

 Châteauneuf, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Châteauneuf, comuna francesa situada en Loira.
 Châteauneuf, comuna francesa situada en Saboya.
 Châteauneuf, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Châteauneuf, comuna francesa situada en Vendée.